Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je izvršen u ožujku 1991. godine. Prema popisu stanovništva na površini od 51.197 km², 1991. godine u Bosni i Hercegovini, živjelo je 4,377.033 stanovnika. 

 Broj stanovnika: 4,377.033
 Broj stanovnika ženskog spola: 2,193.238
 Broj stanovnika muškog spola: 2,183.795
 Broj žena u odnosu prema broju muškaraca 1004 : 1000
 Broj domaćinstava: 1,207.098
 Veličina prosječnog domaćinstva: 3,6 članova/domaćinstvu
 Gustoća naseljenosti: 85,5 stanovnika/km²
 Prosječna starost žena: 35 godina
 Prosječna starost muškaraca: 33 godine

Ukupni rezultati prema nacionalnoj osnovi

Bosnia Herzegovina Ethnic 1991.png

Rezultati po općinama

apsolutna etnička većina

relativna etnička većina 

Godine 1991. u Bosni i Hercegovini bilo je 109 općina. Sastav stanovništva po nacionalnoj osnovi bio je sljedeći: 
{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%; float: center;" class="sortable"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" style="background: bgcolor="#F28500" | Narodnosni sastav stanovništva Bosne i Hercegovine. po općinama. prema popisu iz 1991.
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | Općina
|style="background: bgcolor="#FFFF00" | ukupno 
|style="background: bgcolor="#228B22" | Muslimani
|style="background: bgcolor="#FF0000" | Srbi 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | Hrvati
|style="background: bgcolor="#C71585" | Jugoslaveni
|style="background: bgcolor="#CC7722" | ostali 
 |-
| rowspan="1" | Grad Sarajevo1
|527.049 
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 259.470 
|157.143 
|34.873 
|56.470 
|19.093 
|-
| rowspan="1" | -Centar, Sarajevo
|79.286 
|style="background: bgcolor="#228B22" | 39.761 
|16.631 
|5.428 
|13.030 
|4.436 
|-
| rowspan="1" | -Hadžići
|24.200
|style="background: bgcolor="#228B22" | 15.392 
|6.362 
|746 
|841 
|859 
|-
| rowspan="1" | -Ilidža
|67.937
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 29.337 
|25.029 
|6.934 
|5.181 
|1.456 
|-
| rowspan="1" | -Ilijaš
|25.184
|10.585 
|style="background: bgcolor="#EBC2AF" | 11.325 
|1.736 
|1.167 
|371 
|-
| rowspan="1" | -Novi Grad, Sarajevo
|136.616
|style="background: bgcolor="#228B22" | 69.430 
|37.591 
|8.889 
|15.580 
|5.126 
|-
| rowspan="1" | -Novo Sarajevo
|95.089
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 33.902 
|32.899 
|8.798 
|15.099 
|4.391 
|-
| rowspan="1" | -Pale
|16.355
|4.364 
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 11.284 
|129 
|396 
|182 
|-	
| rowspan="1" | -Stari Grad, Sarajevo
|50.744
|style="background: bgcolor="#228B22" | 39.410 
|5.150 
|1.126 
|3.374 
|1.684 
|-
| rowspan="1" | -Trnovo
|6.991
|style="background: bgcolor="#228B22" | 4.790 
|2.059 
|16 
|72 
|54 
|-
| rowspan="1" | -Vogošća
|24.647
|style="background: bgcolor="#228B22" | 12.499 
|8.813 
|1.071 
|1.730 
|534 
|-
| rowspan="1" | Banovići
|26.590
|style="background: bgcolor="#228B22" | 19.162
|4.514
|550
|1.928
|436
|-
| rowspan="1" | Banja Luka
|195.692
|28.558
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 106.826
|29.026
|23.656
|7.626
|-
| rowspan="1" | Bihać
|70.732
|style="background: bgcolor="#228B22" | 46.737
|12.689
|5.580
|4.356
|1.370
|-
| rowspan="1" | Bijeljina
|96.988
|30.229
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 57.389
|492
|4.426
|4.452
|-
| rowspan="1" | Bileća 
|13.284
|1.947
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 10.628
|39
|222
|448
|-
| rowspan="1" | Bosanska Dubica
|31.606
|6.440
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 21.728
|488
|1.851
|1.099
|-
| rowspan="1" | Bosanska Gradiška
|59.974
|15.851
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 35.753
|3.417
|3.311
|1.642
|-
| rowspan="1" | Bosanska Krupa
|58.320
|style="background: bgcolor="#228B22" | 43.104
|13.841
|139
|708
|528
|-
| rowspan="1" | Bosanski Brod
|34.138
|4.088
|11.389
|style="background: bgcolor="#ADD8E6"| 13.993
|3.664
|1.004
|-
| rowspan="1" | Bosanski Novi
|41.665	
|14.040
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 25.101
|403
|1.557
|564
|-
| rowspan="1" | Bosanski Petrovac
|15.621
|3.288
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 11.694
|48
|366
|225
|-
| rowspan="1" | Bosanski Šamac
|32.960
|2.233
|13.628
|style="background: bgcolor="#ADD8E6"| 14.731
|1.755
|613
|-
| rowspan="1" | Bosansko Grahovo
|8.311
|12
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 7.888
|226
|135
|50
|-
| rowspan="1" | Bratunac
|33.619
|style="background: bgcolor="#228B22" | 21.535	
|11.475
|40	
|223	
|346
|-
| rowspan="1" | Brčko
|87.627	
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 38.617	
|18.128
|22.252	
|5.731	
|2.899
|-
| rowspan="1" | Breza
|17.317	
|style="background: bgcolor="#228B22" | 13.079
|2.122
|851
|1.001
|264
|-
| rowspan="1" | Bugojno
|46.889	
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 19.697
|8.673	
|16.031
|1.561
|927
|-
| rowspan="1" | Busovača
|18.879	
|8.451
|623
|style="background: bgcolor="#ADD8E6"|  9.093
|510
|202
|-
| rowspan="1" | Cazin
|63.409
|style="background: bgcolor="#228B22" | 61.693	
|778
|139
|430
|369
|-
| rowspan="1" | Čajniče
|8.956
|4.024	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 4.709
|5
|77
|141
|-
| rowspan="1" | Čapljina
|27.882
|7.672
|3.753
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 14.969
|1.047
|441
|-
| rowspan="1" | Čelinac
|18.713
|1.446	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 16.554
|76
|377
|260
|-
| rowspan="1" | Čitluk
|15.083
|111	
|19
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 14.823
|17
|113
|-
| rowspan="1" | Derventa
|56.489
|7.086	
|style="background: bgcolor="#EBC2AF" | 22.938
|21.952
|3.348
|1.165
|-
| rowspan="1" | Doboj
|102.549
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 41.164	
|39.820
|13.264
|5.765
|2.536
|-
| rowspan="1" | Donji Vakuf
|24.544
|style="background: bgcolor="#228B22" | 13.509	
|9.533
|682
|593
|227
|-
| rowspan="1" | Drvar
|17.126
|33
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 16.608
|33
|384
|68
|-
| rowspan="1" | Foča
|40.513
|style="background: bgcolor="#228B22" | 20.790	
|18.315
|94
|463
|851
|-
| rowspan="1" | Fojnica
|16.296
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 8.024	
|157
|6.623
|407
|1.085
|-
| rowspan="1" | Gacko
|10.788
|3.858	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 6.661
|29
|84
|156
|-
| rowspan="1" | Glamoč
|12.593
|2.257	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 9.951
|184
|118
|83
|-
| rowspan="1" | Goražde
|37.573
|style="background: bgcolor="#228B22" | 26.296	
|9.843
|80
|789
|565
|-
| rowspan="1" | Gornji Vakuf
|25.181
|style="background: bgcolor="#228B22" | 14.063	
|110
|10.706
|158
|144
|-
| rowspan="1" | Gračanica
|59.134
|style="background: bgcolor="#228B22" | 42.599	
|13.558
|132
|1.530
|1.315
|-
| rowspan="1" | Gradačac
|56.581
|style="background: bgcolor="#228B22" | 33.856
|11.221
|8.613
|1.436
|1.455
|-
| rowspan="1" | Grude
|16.358
|4	
|9
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 16.210
|5
|130
|-
| rowspan="1" | Han Pijesak
|6.348
|2.543
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 3.674
|7
|68
|56
|-
| rowspan="1" | Jablanica
|12.691
|style="background: bgcolor="#228B22" | 9.099	
|504
|2.291
|581
|216
|-
| rowspan="1" | Jajce
|45.007
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 17.380	
|8.663
|15.811
|2.496
|657
|-
| rowspan="1" | Kakanj
|55.950
|style="background: bgcolor="#228B22" | 30.528	
|4.929
|16.556
|2.554
|1.383
|-
| rowspan="1" | Kalesija
|41.809
|style="background: bgcolor="#228B22" | 33.137
|7.659
|35
|275
|703
|-
| rowspan="1" | Kalinovik
|4.667
|1.716	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 2.826
|17
|46
|62
|-
| rowspan="1" | Kiseljak
|24.164
|9.778
|740
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 12.550
|600
|496
|-
| rowspan="1" | Kladanj
|16.070
|style="background: bgcolor="#228B22" | 11.621
|3.952
|36
|277
|184
|-
| rowspan="1" | Ključ
|37.391
|17.696	
|style="background: bgcolor="#EBC2AF" | 18.506
|330
|579
|280
|-
| rowspan="1" | Konjic
|43.878
|style="background: bgcolor="#228B22" | 23.815
|6.620
|11.513
|1.358
|572
|-
| rowspan="1" | Kotor Varoš
|36.853
|11.090	
|style="background: bgcolor="#EBC2AF" | 14.056
|10.695
|745
|267
|-
| rowspan="1" | Kreševo
|6.731
|1.531	
|34
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 4.714
|251
|201
|-
| rowspan="1" | Kupres
|9.618
|802
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 4.864
|3.813
|67
|72
|-
| rowspan="1" | Laktaši
|29.832
|408	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 24.176
|2.565
|1.530
|1.153
|-
| rowspan="1" | Livno
|40.600
|5.793
|3.913
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 29.324
|1.125
|445
|-
| rowspan="1" | Lopare
|32.537
|11.990	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 18.243
|1.263
|583
|458
|-
| rowspan="1" | Lukavac
|57.070
|style="background: bgcolor="#228B22" | 38.080	
|12.169
|2.159
|3.424
|1.238
|-
| rowspan="1" | Ljubinje
|4.172	
|332
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 3.748	
|39
|19
|34
|-
| rowspan="1" | Ljubuški
|28.340
|1.592
|65
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 26.127
|227
|329
|-
| rowspan="1" | Maglaj
|43.388
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 19.569	
|13.312
|8.365
|1.508
|634
|-
| rowspan="1" | Modriča
|35.613
|10.375	
|style="background: bgcolor="#EBC2AF" | 12.534
|9.805
|1.851
|1.048
|-
| rowspan="1" | Mostar
|126.628
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 43.856	
|23.846
|43.037
|12.768
|3.121
|-
| rowspan="1" | Mrkonjić Grad
|27.395
|3.272	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 21.057
|2.139
|593
|334
|-
| rowspan="1" | Neum
|4.325
|190
|207
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 3.792
|90
|46
|-
| rowspan="1" | Nevesinje
|14.448
|3.313	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 10.711
|210
|123
|91
|-
| rowspan="1" | Novi Travnik
|30.713
|11.625	
|4.097
|style="background: bgcolor="#ADD8E6"| 12.162
|2.132
|697
|-
| rowspan="1" | Odžak
|30.056
|6.220	
|5.667
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 16.338
|1.147
|684
|-
| rowspan="1" | Olovo
|16.956
|style="background: bgcolor="#228B22" | 12.699	
|3.193
|642
|285
|137
|-
| rowspan="1" | Orašje
|28.367
|1.893	
|4.235
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 21.308
|626
|305
|-
| rowspan="1" | Posušje
|17.134
|6
|9
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 16.963
|26
|130
|-
| rowspan="1" | Prijedor
|112.543
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 49.351	
|47.581
|6.316
|6.459
|2.836
|-
| rowspan="1" | Prnjavor
|47.055
|7.143	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 33.508
|1.721
|1.757
|2.926
|-
| rowspan="1" | Prozor
|19.760
|7.225	
|45
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 12.259
|100
|131
|-
| rowspan="1" | Rogatica
|21.978
|style="background: bgcolor="#228B22" | 13.209	
|8.391
|19
|186
|173
|-
| rowspan="1" | Rudo
|11.571
|3.130
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 8.150
|5
|106
|180
|-
| rowspan="1" | Sanski Most
|60.307
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 28.136	
|25.363
|4.322
|1.247
|1.239
|-
| rowspan="1" | Skender Vakuf
|19.418
|1.071	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 13.263
|4.770
|169
|145
|-
| rowspan="1" | Sokolac
|14.883
|4.493	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 10.195
|19
|83
|93
|-
| rowspan="1" | Srbac
|21.840
|940	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 19.382
|140
|811
|567
|-
| rowspan="1" | Srebrenica
|36.666
|style="background: bgcolor="#228B22" | 27.572	
|8.315
|38
|380
|361
|-
| rowspan="1" | Srebrenik
|40.896
|style="background: bgcolor="#228B22" | 30.528
|5.308
|2.752
|1.203
|1.105
|-
| rowspan="1" | Stolac
|18.681
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 8.101
|3.917
|6.188
|307
|168
|-
| rowspan="1" | Šekovići
|9.629
|326	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 9.030
|10
|129
|134
|-
| rowspan="1" | Šipovo
|15.579
|2.965	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 12.333
|31
|155
|95
|-
| rowspan="1" | Široki Brijeg
|27.160
|9
|148
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 26.864
|20
|119
|-
| rowspan="1" | Teslić
|59.854
|12.802	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 32.962
|9.525
|3.465
|1.100
|-
| rowspan="1" | Tešanj
|48.480
|style="background: bgcolor="#228B22" | 34.941
|3.071
|8.929
|1.047
|492
|-
| rowspan="1" | Tomislavgrad
|30.009
|3.148
|576
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 25.976
|107
|202
|-
| rowspan="1" | Travnik
|70.747
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 31.813	
|7.777
|26.118
|3.743
|1.296
|-
| rowspan="1" | Trebinje
|30.996
|5.571	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 21.349
|1.246
|1.642
|1.188
|-
| rowspan="1" | Tuzla
|131.618
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 62.669	
|20.271
|20.398
|21.995
|6.285
|-
| rowspan="1" | Ugljevik
|25.587
|10.241	
|style="background: bgcolor="#FF0000" | 14.468
|56
|290
|532
|-
| rowspan="1" | Vareš
|22.203
|6.714	
|3.644
|style="background: bgcolor="#ADD8E6"| 9.016
|2.071
|758
|-
| rowspan="1" | Velika Kladuša
|52.908
|style="background: bgcolor="#228B22" | 48.305	
|2.266
|740
|993
|604
|-
| rowspan="1" | Visoko
|46.160
|style="background: bgcolor="#228B22" | 34.373
|7.471
|1.872
|1.464
|980
|-
| rowspan="1" | Višegrad
|21.199
|style="background: bgcolor="#228B22" | 13.471	
|6.743
|32
|319
|634
|-
| rowspan="1" | Vitez
|27.859
|11.514
|1.501
|style="background: bgcolor="#ADD8E6"| 12.675
|1.377
|792
|-
| rowspan="1" | Vlasenica
|33.942
|style="background: bgcolor="#228B22" | 18.727	
|14.359
|39
|340
|477
|-
| rowspan="1" | Zavidovići
|57.164
|style="background: bgcolor="#228B22" | 34.198	
|11.640
|7.576
|2.726
|1.024
|-
| rowspan="1" | Zenica
|145.517
|style="background: bgcolor="#228B22" | 80.359	
|22.433
|22.510
|15.654
|4.561
|-
| rowspan="1" | Zvornik
|81.295
|style="background: bgcolor="#228B22" | 48.102	
|30.863
|122
|1.248
|960
|-
| rowspan="1" | Žepče
|22.966
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 10.820
|2.278
|9.100
|546
|222
|-
| rowspan="1" | Živinice
|54.783
|style="background: bgcolor="#228B22" | 44.017	
|3.525
|3.976
|2.130
|1.135
|-
| rowspan="1" | Ukupno
|4.377.033  
|style="background: bgcolor="#98FF98" | 1.902.956 (43.47%)
|1.366.104 (31.21%)
|760.852 (17.38%)
|242.682 (5.54%)
|104.439 (2.38%)
|-
|}

Bilješke 
1Grad Sarajevo je bio podijeljen na općine koje su prikazane i zasebno kao -ime općine.

Vidi još 
 Demografske promjene Hrvata u BiH u razdoblju druge Jugoslavije
 Hrvati u Bosni i Hercegovini 1991. godine

Izvori 
 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine: Demografija, Tematski bilten 02/2007, Sarajevo 2007.godine

1991